Matteo Rizzo (ur. 5 września 1998 w Rzymie) – włoski łyżwiarz figurowy, startujący w konkurencji solistów. Dwukrotny uczestnik igrzysk olimpijskich (2018, 2022), srebrny (2023) i brązowy (2019) medalista mistrzostw Europy, brązowy medalista mistrzostw świata juniorów (2018) oraz dwukrotny mistrz Włoch (2018, 2023).

Osiągnięcia

Przypisy

Bibliografia 
 

Włoscy łyżwiarze figurowi
Włoscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2019
Ludzie urodzeni w Rzymie
Urodzeni w 1998